Карандеев — русская фамилия тюркского происхождения; от имени Карандей и отчества Карандеевич. Имеет женскую форму Карандеева.

Известные носители:
 Карандеев, Виссарион Виссарионович (1878—1916) — русский учёный-минералог и кристаллограф, профессор.
 Карандеев, Константин Борисович (1907—1969) — русский советский учёный в области электрических измерений и автоматического контроля, член-корреспондент АН СССР и АН УССР, заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР.
 Карандеев, Павел Васильевич (1913—1986) — бригадир тракторной бригады совхоза «Октябрьский», Герой Социалистического Труда.

 Карандеева, Мария Виссарионовна (1912—1983) — советский географ-геоморфолог, доктор географических наук, профессор; дочь Виссариона Карандеева.

См. также 
 Карандеевы — русский дворянский род.
 Карандаев
 Карандаи